Arroyomolinos (Madrid) – gmina w Hiszpanii, w  wspólnocie autonomicznej Madryt.
 Arroyomolinos (Estremadura) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estramadurze.
 Arroyomolinos de León – gmina w Hiszpanii, w prowincji Huelva, w Estramadurze.
 Arroyomolinos de la Vera – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Andaluzji.